Terminalia – starorzymskie święto ku czci Terminusa (obchodzone 23 lutego) 
 Terminalia – rodzaj roślin 
 terminalia – końcowa część odwłoka niektórych owadów